Тодоро́вич () — распространённая сербская фамилия.

Известные носители 
 Тодорович, Бора (1930—2014) — югославский и сербский актёр театра и кино.
 Тодорович, Бошко (1905—1942) — командир штаба Восточного командования Боснии и Герцеговины.
 Тодорович, Войо (1914—1990) — югославский хорватский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии, народный герой Югославии.
 Тодорович, Горан (род. 1963) — сербский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Тодорович, Дарко (род. 1997) — боснийский футболист.
 Тодорович, Драган (род. 1953) — сербский политик.
 Тодорович, Екатерина Яковлевна (1877—1974) — пианистка, музыкальный педагог и общественный деятель.
 Тодорович, Иван (род. 1983) — сербский футболист, полузащитник.
 Тодорович, Коста (1887—1975) — югославский врач-инфектолог, профессор.
 Тодорович, Майк (1923—2000) — американский профессиональный баскетболист.
 Тодорович, Марко (род. 1992) — черногорский профессиональный баскетболист.
 Тодорович, Мица (1900—1981) — боснийская художница.
 Тодорович, Миялко (1913—1999) — югославский государственный деятель, председатель Союзной скупщины СФРЮ (1971—1974), Народный герой Югославии.
 Тодорович, Пера (1852—1907) — сербский публицист и политический деятель.
 Тодорович, Славойка (1927—2013) — председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (1984—1986).
 Тодорович, Срджан (род. 1965) — сербский актёр и музыкант.